Иорданская лига 2014/2015 () — 
63-й сезон чемпионата Иордании по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Аль-Вихдат». Сезон начался 12 сентября 2014 года и завершился 7 мая 2015 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Иордании на сайте goalzz.com
Чемпионат Иордании на сайте soccerway.com

2014/2015
Иордания
Спорт в Иордании в 2014 году
Спорт в Иордании в 2015 году